Estado Mayor General de la Armada puede referirse a:
 Estado Mayor General de la Armada (Argentina), Estado Mayor de la Armada Argentina.
 Estado Mayor General de la Armada (Chile), Estado Mayor de la Armada de Chile.
 Estado Mayor General de la Armada Imperial Japonesa, Estado Mayor de la Armada Imperial Japonesa.
 Estado Mayor General de la Armada (Uruguay), Estado Mayor de la Armada Nacional.